Račice heißen folgende geographische Objekte:

Račice nad Trotinou, Gemeinde im Okres Hradec Králové, Tschechien
Račice u Štětí. Gemeinde im Okres Litoměřice, Tschechien
Račice nad Berounkou, Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien
Račice u Hrotovic, Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien 
Račice u Dlouhého, Gemeinde im Okres Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien

Račice (Nitrica), Ortsteil der Gemeinde Nitrica, Slowakei
Račice (Račice-Pístovice), Ortsteil der Gemeinde Račice-Pístovice, Okres Vyškov, Tschechien
Račice (Málkov u Chomutova), abgebaggerter Ort bei Málkov u Chomutova, Okres Chomutov, Tschechien
sowie:
Schloss Račice, in Račice-Pístovice, Tschechien. 

Siehe auch: 
Racice
Radčice (Begriffsklärung)
Ratschitz
Řečice